Lekkoatletyka na Igrzyskach Afrykańskich w 1973 – zawody lekkoatletyczne, które były rozgrywane w Lagos w Nigerii.

Rozegrano 21 konkurencji męskich i 13 kobiecych. Mężczyźni po raz pierwszy rywalizowali w biegu na 10 000 metrów, w maratonie i w rzucie młotem, a kobiety w biegach na 200 metrów, 400 metrów, 800 metrów, 1500 metrów, biegu na 100 metrów przez płotki (zamiast biegu na 80 metrów przez płotki), sztafecie 4 × 400 metrów, pchnięciu kulą i rzucie dyskiem.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Igrzyska Afrykańskie 1973
1973 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Nigerii
1973